Busche bezeichnet 

 Busche (Hückeswagen), eine Hofschaft in Hückeswagen im Oberbergischen Kreis
 die Busche Verlagsgesellschaft

Busche ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Busche (* 1971), deutsche Politikerin (SPD)
 Detlef Busche (1942–2011), deutscher Geograph, Geomorphologe und Hochschullehrer
 Heinrich Friedrich Busche (1885–1959), deutscher Bergmann und Politiker (SPD)
 Heinz Busche (* 1951), deutscher Leichtathlet und Bobsportler
 Hermann von dem Busche (Hermann von dem Busch(e), Hermannus Buschius, Pasiphilius, Westphalus; 1468–1534), deutscher Humanist
 Hubertus Busche (* 1958), deutscher Philosoph
 Jan Busche (* 1961), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Friedrich Christoph Busche (1850–1935), deutscher Kommunalpolitiker, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Jürgen Busche (* 1944), deutscher Journalist, Autor und Literaturkritiker
 Manfred Busche (1933–2022), deutscher Manager
 Matthew Busche (* 1985), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Paul Busche (* 2000), deutscher Schauspieler
 Timm Busche (* 1976), deutscher Hörfunkmoderator

Siehe auch:
 Von dem Busche
 Bussche
 Busch
 Bushe